Fagot – instrument muzyczny
 Fagot DMT-301 – polski radioodbiornik stołowy z 1970 r.
 Fagot – radziecki system przeciwpancernych pocisków kierowanych
 Fagot – w kodzie NATO oznaczenie samolotu MiG-15

Zobacz też 
 Bracia Figo Fagot

Strony ujednoznaczniające